French Island (en français ) est le nom de plusieurs îles et îlots :

Australie 
 French Island, située dans l'État de Victoria.

Canada 
 French Island, située dans la province du Manitoba ;
 French Island, située dans la province du Nouveau-Brunswick ;
 French Island, située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

États-Unis 
 French Island, située dans l'État de Californie ;
 French Island, située dans l'État du Maine ;
 French Island, située dans l'État de Pennsylvanie ;
 French Island, située dans l'État du Wisconsin.